Deme N'Diaye (Dakar, 6 de fevereiro de 1985) é um futebolista profissional senegalês que atua como atacante.

Carreira 
Deme N'Diaye representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Clube de Futebol Estrela da Amadora
Futebolistas do Athlétic Club Arlésien
Futebolistas do Racing Club de Lens
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012